Das Herreneinzel der French Open 1982 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Björn Borg. Das Finale bestritten Guillermo Vilas und Mats Wilander. Wilander konnte sich nach verlorenem ersten Satz in 4 Sätzen durchsetzen und gewann seinen ersten von drei Einzeltiteln.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Herreneinzel der French Open 1982 auf atpworldtour.com (englisch)

Herreneinzel
1982